Pliska kan syfta på:

 12246 Pliska – en asteroid i huvudbältet

Bulgarien 

 Pliska – den första huvudstaden {{Coord|43.36667|27.11667|region:BG_type:city|name=Pliska (ort)}
 Pliska (distrikt), Sjumen, Obsjtina Kaspitjan,